De W Series 2019 was het eerste seizoen van de W Series, een autoraceklasse op Formule 3-niveau geheel voor vrouwen. Het seizoen bestond uit zes races in het voorprogramma van de Deutsche Tourenwagen Masters en werd georganiseerd door de British Racing and Sports Car Club. Er werd gereden in de Tatuus–Alfa Romeo T-318.

Jamie Chadwick werd de eerste kampioen in de klasse. Pas in de laatste race van het seizoen op Brands Hatch was zij zeker van de titel. Beitske Visser en Alice Powell maakten de top 3 compleet.

Coureurs
Aanvankelijk werd de selectieprocedure gestart met 55 coureurs, hieraan werden er nog 6 toegevoegd. Na verschillende evaluatieprocedures tussen januari en maart 2019 werden 18 coureurs geselecteerd alsmede 4 reserves aangewezen.

Gekwalificeerde coureurs

Races
De niet-kampioenschapsronde op het TT-Circuit Assen op 21 juli wordt gebruikt voor het testen van andere manieren om een raceweekend vorm te geven. De startopstelling werd samengesteld door de tussenstand in het kampioenschap om te draaien: de laatste coureur startte vanaf pole position, terwijl de kampioenschapsleider achteraan startte.

Klassement

Puntensysteem

Coureurs

 De niet-kampioenschapsronde op het TT-Circuit Assen is gemarkeerd met een †.

Autosport in 2019